Hà Tĩnh bezeichnet:

 Hà Tĩnh (Provinz), vietnamesische Provinz
 Hà Tĩnh (Stadt), Hauptstadt der Provinz Hà Tĩnh